Algiers ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Algiers (Indiana), im Pike County
 Algiers (New Orleans), Stadtteil von New Orleans, Louisiana
 Algiers (Vermont), Census-designated place im Windham County

Sonstiges:
 Algiers (Film), Regie: John Cromwell (mit Charles Boyer)
 Algiers (Band), eine US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Algier